Branković může být:

 Đorđe Branković (1645–1711), sedmihradský šlechtic
 Đurađ Branković (1377–1456), srbský kníže
 Lazar Branković († 1458), srbský kníže
 Mara Branković (1412–1487), srbská princezna
 Nedžad Branković (* 1962), ministerský předseda Bosny a Hercegoviny
 Slobodan Branković (* 1967), srbský atlet
 Stefan Branković (1420–1476), srbský despota
 Tadeja Brankovič-Likozar (* 1979), slovinská biatlonistka
 Vuk Branković († 1398), srbský šlechtic
 Vuk Branković (1485) († 1485), srbský despota